Pierre Aigrain (1924-2002), scientifique français ;
 Philippe Aigrain (1949-2021), informaticien et chercheur français ;
 Jacques Aigrain (1954-), économiste français et suisse.